Scoop kan syfta på:

Scoop – ett branschuttryck inom tidningsvärlden
Scoop (musikalbum) – ett album av Eddie Meduza
Scoop (tidskrift) – en svensk tidskrift
 Scoop (roman) – en novel av Evelyn Waugh
Scoop (film 1987) – titeln på en brittisk TV-film som bygger på en novel av Evelyn Waugh
Scoop (film 2006) – titeln på en film av Woody Allen
 Gusten Scoop – en framgångsrik svensk travhäst
 Scoop Rapids – en fors i provinsen Saskatchewan
 Scoop Creek – i provinsen Ontario

Personer
  Scoop Jackson (1912–1983), Henry Martin Jackson, en amerikansk demokratisk politiker

Se även
 Scoop Lake